|-
| 128601 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128602 - || || 21 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128603 - || || 22 d'agost, 2004 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 128604 - || || 21 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128605 - || || 22 d'agost, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128606 - || || 19 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128607 - || || 20 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128608 - || || 21 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128609 - || || 22 d'agost, 2004 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 128610 - || || 20 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128611 - || || 20 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128612 - || || 25 d'agost, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128613 - || || 24 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128614 - || || 21 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128615 - || || 26 d'agost, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128616 - || || 24 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128617 - || || 24 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128618 - || || 19 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128619 - || || 25 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128620 - || || 25 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128621 - || 2004 RD || 2 de setembre, 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 128622 - || 2004 RU || 4 de setembre, 2004 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 128623 - || || 5 de setembre, 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 128624 - || || 4 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128625 - || || 4 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128626 - || || 5 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128627 - || || 6 de setembre, 2004 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 128628 - || || 6 de setembre, 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 128629 - || || 7 de setembre, 2004 || Vicques || M. Ory
|-
| 128630 - || || 6 de setembre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128631 - || || 6 de setembre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128632 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128633 - || || 8 de setembre, 2004 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 128634 - || || 4 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128635 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128636 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128637 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128638 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128639 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128640 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128641 - || || 6 de setembre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128642 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128643 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128644 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128645 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128646 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128647 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128648 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128649 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128650 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128651 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128652 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128653 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128654 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128655 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128656 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128657 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128658 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128659 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128660 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128661 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128662 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128663 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128664 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128665 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128666 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128667 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128668 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128669 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128670 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128671 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128672 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128673 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128674 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128675 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128676 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128677 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128678 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128679 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128680 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128681 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128682 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128683 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128684 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128685 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128686 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128687 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128688 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128689 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128690 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128691 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128692 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128693 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128694 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128695 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128696 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128697 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128698 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128699 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128700 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
8